Babenhausen může být:

 Babenhausen (Bavorsko) – městys v německé spolkové zemi Bavorsko
 Babenhausen (Hesensko) – město v německé spolkové zemi Hesensko